berkenoogspanner
 bruine oogspanner
 eikenoogspanner
 geelbruine oogspanner
 gele oogspanner
 gemarmerde oogspanner
 gestippelde oogspanner
 heide-oogspanner
 oranjerode oogspanner